Homebrew peut faire référence à :
 Homebrew, terme utilisé pour qualifier les jeux vidéo produits par des consommateurs sur des plates-formes de jeux propriétaires ;
 Homebrew, gestionnaire de paquets pour Mac OS X ;
 Homebrew, album de Neneh Cherry ;
 Homebrew, album de Steve Howe ;
 Homebrew, un album de Paul Lansky.